Монфаррасинос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Пан. Занимает площадь 22 км². Население — 872 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Покровителем города считается святой Мартин.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы